La Serie C1 1995-1996 è stata la diciottesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 19 settembre 1995 e il 5 giugno 1996 e concluso con la promozione del , del , dell' e del .

Stagione

Aggiornamenti 
Il  è stato escluso dal nuovo campionato di Serie C1 ed è quindi stato rimpiazzato dal retrocesso , appositamente ripescato.
Il Barletta Calcio Sport è fallito ed è stata fondata ufficialmente, in luogo della società precedente, l'Associazione Calcio Barletta ammessa dalla Federazione al campionato di Eccellenza Puglia 1995-1996. L'Associazione Sportiva Siracusa è stata radiata dalla Federazione per inadempienze verso la Covisoc; ha raccolto la sua eredità la formazione siracusana di Promozione "U.S. Marcozzi". Barletta e Siracusa sono quindi stati rimpiazzati da  e , retrocessi nel campionato di C1 precedente.

Girone A

Stagione 
Riscatto immediato per il : i romagnoli riconquistano la B dopo 2 anni, mentre ai play-off arriva la promozione, dopo 7 anni, dell', che nella finale giocata a Modena batte un'altra favorita per la promozione, il . La lotta per retrocedere vide immischiati sul fondo della classifica i bergamaschi del  che salutano la C1 dopo 4 anni, mentre ai play-out retrocedono i toscani della  e i lombardi  che vengono sconfitti rispettivamente da  e .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1996-1997.
      Retrocesso in Serie C2 1996-1997.
 Ammesso ai Play-off o ai Play-out.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Fiorenzuola escluso dai play-off per classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone B

Stagione 
Nel girone B il  riconquista la seconda serie dopo 12 mesi, ma la sorpresa arriva dai play-off: la finale, giocata a Foggia, vede prevalere il , che battendo il ben più noto e blasonato  ai tiri di rigore trova una storica promozione tra i cadetti guidato dall'allenatore delle promozioni Osvaldo Jaconi. La lotta salvezza vede la retrocessione del , arenato sul fondo da diversi mesi e, ai play-out, di  e , rispettivamente per mano di  e . Alla fine la squadra nolana sarà radiata dai campionati professionistici e ripartirà dall'Eccellenza campana.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1996-1997.
      Retrocesso in Serie C2 1996-1997.
 Ammesso ai Play-off o ai Play-out.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995